Le terme Despreux constitue un patronyme de famille d'origine française. Ce terme peut se référer à:

Toponymes
Lac Despreux, un plan d'eau de Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), en Jamésie, au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
Rivière Despreux, un affluent de la rivière Harricana, coulant dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), en Jamésie, au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.